Lezo — український реп-гурт з міста Нововолинська. Об'єдналась у Flava fam із DLF squad (м.Луцьк). Разом вони і записуються на своїй студії «Аромотерапія запис». Там випускається альбом «Гострослови», який став одним з найкращих в українському андерграунд-репі.
16.08.09 учасник гурту Ель записався на «Радио подземка № 10».

Склад групи в цей час 
 Рокстеді а.б.о. Рокс (mc, beatmaker);
 ЛОМ а.б.о. Сторож (mc);
 Тарік а.б.о. Гиря (mc);
 Ель а.б.о. Дельта (mc).

Дискографія 

Реп-гурти